Ten artykuł przedstawia listę odcinków programu Od przedszkola do Opola. Numeracja i kolejność odcinków są zgodne z kolejnością pierwszej ich emisji w TVP1.

I sezon (1995/1996)

II sezon (1996/1997)

III sezon (1997/1998)

IV sezon (1998/1999)

V sezon (1999/2000)

VI sezon (2000/2001)

VII sezon (2001/2002)

VIII sezon (2002/2003)

IX sezon (2003/2004)

X sezon (2004/2005)

XI sezon (2005/2006)

XII sezon (2006/2007)

Uwagi 

Listy odcinków programów telewizyjnych